Soriano kan som auktorsförkortning betyda:

 Carmen Soriano
 Francisco Soriano

Robotskapade auktorsförkortningar